Га́рдинер () — английская фамилия. Известные носители:

 Гардинер, Алан Хендерсон (1879—1963) — английский египтолог и лингвист.
 Гардинер, Антуанетт Аврил (Муна аль-Хусейн; род. 1941) — королева Иордании (1961—1972), 2-я жена короля Хусейна ибн Талала.
 Гардинер, Борис (род. 1943) — ямайский певец, автор песен и бас-гитарист.
 Гардинер, Джейк (род. 1990) — американский хоккеист.
 
 Гардинер, Джон Элиот (род. 1943) — английский дирижёр.
 Гардинер, Джулия (более известна под фамилией Тайлер; 1820—1889) — 2-я жена президента Джона Тайлера и Первая леди США (1844—1845).
 Гардинер, Лиззи (род. 1966) — австралийская художница по костюмам.
 Гардинер, Маргарита, графиня Блессингтон (1789—1849) — ирландская писательница, мемуаристка, хозяйка литературного салона.
 Гардинер, Мюриэл (более известна под фамилией Бокс; 1905—1991) — британский режиссёр, сценарист, драматург, писатель и продюсер; лауреат премии «Оскар».
 
 
 Гардинер, Сэмюэл Роусон (1829—1902) — английский историк и педагог.
 Гардинер, Энтони Уильям (1820—1885) — президент Либерии (1878—1883).

Топоним 
 Гардинер — город в штате Мэн, США.

См. также 
 Музей Гардинера
 Гарднер

Примечания